Matthew Baker (gouverneur) - gouverneur van Jersey (1486-1494)
 Matthew Baker (voetballer) - Amerikaans voetballer
 Matthew Baker (zanger) - Australisch zanger
 Matthew Baker (triatleet) (*1994) - Australisch triatleet